Tianhou Gong oder in falscher Schreibweise Tianhougong ist mehrdeutig. Es bezeichnet verschiedene der "Himmelskönigin" oder "Himmelsgöttin" (Tianhou 天后) geweihte daoistische Tempel:

 Tianhou Gong 天后宫 in der Stadt Tianjin, siehe Tianhou Gong (Tianjin)
 Tianhou Gong 天后宫 in der Provinz Hunan, Kreis Zhijiang, siehe Tianhou Gong (Zhijiang)
 Tianhou Gong 天后宫 in der Provinz Fujian, Kreis Zherong 柘荣县, siehe Tianhou Gong (Zherong)